SS148 oder SS 148 steht für:
 Strada Statale 148 Pontina, Staatsstraße in Italien

SS-148 steht für:
 USS H-5 (SS-148), US-amerikanisches Unterseeboot

SS148